Левобере́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Левобережная улица — улица в Белгороде.
 Левобережная улица — улица в Иванове.
 Левобережная улица — улица в Липецке.
 Левобережная улица — улица в Москве.
 Левобережная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 В Томске:
 Левобережная улица —  улица в Заварзине;
 Левобережная улица — улица в Нижнем Складе;
 Улица Левобережная подстанция — улица в Тимирязевском;
 Левобережный переулок.
 Левобережная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Левобережная улица — улица в Днепре.
 Левобережная улица — улица в Донецке.